Le qualificazioni del singolare  del Mercedes Cup 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Simon Greul (secondo turno)
  Evgenij Donskoj (qualificato)
  Bastian Knittel (ultimo turno, Lucky Loser)
  Victor Crivoi (qualificato)

 Leonardo Mayer (ultimo turno)
 Jan Hernych (secondo turno)
 Pablo Galdón (primo turno)
 Federico Delbonis (qualificato)

Qualificati

  Pavol Červenák
  Evgenij Donskoj

  Federico Delbonis
  Victor Crivoi

Lucky Losers

  Bastian Knittel

Tabellone principale

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Mercedes Cup 2011
ATP World Tour 2011